Sainte-Geneviève (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Sainte-Geneviève (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Sainte-Geneviève (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Sainte-Geneviève (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Sainte-Geneviève (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia

Zobacz też: Święta Genowefa